Front office, un élément de société financière
 Front office, une partie d'un site web

de:Back Office